Die Saison 1979/80 der 2. Eishockey-Bundesliga war die siebte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse unter der Bundesliga. Da sich der Augsburger EV vor der Saison in die Oberliga zurückgezogen hatte, rückte der Drittplatzierte der Aufstiegsrunde, der Herner EV in die 2. Bundesliga nach. 

Sowohl der Meister ESV Kaufbeuren als auch der zweitplatzierte EHC 70 München stiegen am Saisonende direkt in die Bundesliga auf, ihre Plätze wurden von den Erstliga-Absteigern ERC Freiburg und ECD Iserlohn eingenommen. Der letztplatzierte EV Regensburg musste hingegen in die Oberliga absteigen, während der Vorletzte, der Herner EV, von der Einstellung des Spielbetriebs bei der SG Nürnberg profitierte und somit in der Liga verbleiben konnte.

Voraussetzungen

Teilnehmer 
 EC Bad Tölz
 RSC Bremerhaven
 Deggendorfer SC
 EHC Essen
 Herner EV
 ESV Kaufbeuren
 EV Landsberg
 EHC 70 München
 SG Nürnberg
 EV Regensburg
 Schwenninger ERC
 TSV Straubing

Modus 
Im Gegensatz zum Vorjahr wurde die 2. Bundesliga wieder in Form einer einfachen Doppelrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die übrigen Mannschaften bestritt. Meister und Vizemeister stiegen direkt in die Bundesliga auf, während die beiden Letztplatzierten in die Oberliga absteigen mussten.

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Aufstieg,       = Abstieg,       = Spielbetrieb nach der Saison eingestellt.

Weblinks 
 

Eishockeysaison 1979/80